A Starboy The Weeknd harmadik nagylemeze, ami 2016. november 25-én jelent meg.

Számlista

Jegyzetek 

The Weeknd albumai
2016 nagylemezei

A Billboard 200 lista első helyezettjei
Az ausztrál albumlista első helyezettjei